Een gaver, afgeleid van het Germaanse *gavra, is een drassig grasland of moeras. Doordat dit een oud toponiem is komt het vaak voor in plaatsnamen.
Er zijn lemma's over de volgende gavers:

 Provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen

 Provinciaal domein De Gavers in Harelbeke en Deerlijk in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen

 Natuurgebied De Gavers te Kemzeke